Challenge Cup může označovat:

 Challenge Cup (lední hokej, Kanada) – hokejová soutěž pořádaná v Kanadě
 Challenge Cup (lední hokej, Spojené království) – hokejová soutěž pořádaná ve Spojeném království 
 Challenge Cup (Rakousko-Uhersko) – fotbalová pohárová soutěž v Rakousko-Uhersku
 Challenge Cup (volejbal) – evropská volejbalová soutěž

 IIHF Challenge Cup of Asia – asijský mezinárodní turnaj v ledním hokeji
 AFC Challenge Cup – asijský fotbalový turnaj